Koroljov (stad) een stad in Rusland
 Sergej Koroljov een Oekraiense ruimtevaartwetenschapper naar wie de stad genoemd is
 Evgeny Korolev een tennisser uit Kazachstan